А-5 — обозначение нескольких образцов техники:

 А-5 (планёр) — советский планёр
 А-5 (подводная лодка) — краснознамённая подводная лодка
 A-5 Vigilante — сверхзвуковой палубный бомбардировщик США
 A-5 — экспортная модификация китайского штурмовика Nanchang Q-5

См. также 
 А5 (значения)